A Premier League Egípcia de 1998-99 foi à 42ª temporada, que aconteceu durante os anos de 1998 e 1999 e contou com o total de 14 equipes, sendo organizada pela EFA.

Clubes 1998-1999

Tabela

Fonte:

Zamalek foi punido com a perda de 9 pontos após abandonar a 25° rodada contra o Al Ahly.

Play off de rebaixamento

|}

Resultado

Campeão

Ver também
Campeonato Egípcio de Futebol
Copa do Egito de Futebol

links Externos
League at fifa.com
RSSSF competition history

Competições nacionais de futebol da África